és el nom comú de diferents espècies d'animals. L'ús en català té tendència a reservar el terme àguila de mar per a designar certes espècies de rajades i a reservar el terme àguila marina per a certes espècies de rapaços que viuen en les costes i que s'alimenten de peix.

 En els peixos:
 Les àguiles de mar són rajades de la família de les Myliobatidae incloent-hi:
Certes espècies del gènere Myliobatis, en particular l'espècie Myliobatis aquila (Linnaeus, 1758). En castellà es designen amb águila de mar o águila marina, en català, els noms comuns d'aquesta espècie són: la milana, el bonjesús, la tòtina o viuda, el bisbe, i els noms segurament erronis de xutxo, milà o monja.
Les espècies del gènere Aetobatus (Aetobatus narinari).

 En les aus:
 Entre els ocells rapaços àguila marina és el nom amb el qual es designa diverses espècies pigarg, particularment el pigarg europeu, Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758), el pigarg americà, Haliaeetus leucocephalus (Linnaeus, 1766), el pigarg de Steller, Haliaeetus pelagicus (Pallas, 1811), el pigarg cuablanc, Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758).
 Per extensió també es diu de vegades àguila marina a altres pigargs piscívors i costaners. És una error en canvi d'anomenar àguila marina l'àguila peixatera, car aquests ocells viuen majoritàriament a proximitat de llacs o rius d'aigua dolça.